Lot se poate referi la:

 Lot, un personaj biblic, nepotul lui Avraam, fiind fiul Haran, fratele lui Abraham.

 Lot de teren, un lot sau o parcelă este o porțiune sau o parcelă de teren deținută sau destinată să fie deținută de un proprietar.